2 miejscowości w Hiszpanii:
 Vilardida – miejscowość w Katalonii w prowincji Tarragona w comarce Alt Camp w gminie Montferri
 Vilardida – miejscowość w Katalonii w prowincji Tarragona w comarce Alt Camp w gminie Vila-rodona